Preoteasa ist der Familienname folgender Personen:

 Grigore Preoteasa (1915–1957), rumänischer Journalist, Politiker und kommunistischer Aktivist
 Petre Preoteasa (* 1930), rumänischer Politiker (PCR)

sowie ein

 Dorf im Kreis Sălaj in Rumänien, siehe Preoteasa (Sălaj)